ZSA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Salvador (Bahamas)